Een verkeersweg:
 N598 (België)
 N598 (Frankrijk)
 N598 (Nederland), zie Provinciale weg 598

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing